Engelbrot steht für:

 Engelbrot-Theater, ein aus dem ehemaligen Hansa-Theater (Berlin) hervorgegangenes Studiotheater
 Hungerbrot
 ein Andachtsbuch von Valentin Barczewski
 eine Metapher für die konsekrierte Hostie als eucharistische Speise in dem Kirchenlied Wir beten an dich wahres Engelbrot, entlehnt den Fronleichnamshymnen Lauda Sion und Panis angelicus des Thomas von Aquin OP

Siehe auch:
 Engelsbrot (Begriffsklärung)
 Manna